Plejaderna kan syfta på:

Plejaderna (mytologi) – titanen Atlas sju döttrar tillsammans med havsnymfen Pleione.
Plejaderna (stjärnhop) – en stjärnhop som fått sitt namn av ovanstående sju nymfer i den grekiska mytologin.
Plejaden –  en under renässansen verkande grupp av poeter.